Њу Милфорд има више значења:
 Њу Милфорд (Конектикат)
 Њу Милфорд (Њу Џерзи)
 Њу Милфорд (Илиноис)
 Њу Милфорд (Пенсилванија)